Cornelis Molenaer (1540-1589), peintre néerlandais ;
 Jan Miense Molenaer (1610-1668), peintre néerlandais ;
 Klaes Molenaer (1626-1676), peintre néerlandais.